podstawowe twierdzenie Shannona
 twierdzenie Shannona-Hartleya
 twierdzenie Kotielnikowa-Shannona (albo Shannona-Nyquista)